

Pessoas
Robert Thurman
Uma Thurman

Localidades

 Thurman (Iowa)

Desambiguações de sobrenomes